Agta steht für:
 ein indigenes Volk auf den Philippinen, siehe Aeta
 Agta Record, ein Schweizer Türautomatik-Hersteller

Siehe auch:
 Acta